Открытый чемпионат Японии 2013 — это 41-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Токио, Япония, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2013 году турнир прошёл с 30 сентября по 6 октября.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Хуан Мартин дель Потро (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает 3й одиночный титул в сезоне и 16й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Милош Раонич вышел в 4й одиночный финал в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он уступает в финале второй сезон подряд.

Парный разряд

Факты 
 Рохан Бопанна выигрывает свой 2й парный титул в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Эдуар Роже-Васслен выигрывает свой 3й парный титул в сезоне и 6й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Японии

 Мировой Тур ATP 2013

 Мировой тур ATP 500

 Toray Pan Pacific Open 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Япония
Теннис
Сентябрь 2013 года
Октябрь 2013 года
2013